Кочето́к () — посёлок городского типа в Чугуевском районе, Харьковской области Украины.

Кочето́к является административным центром Кочето́кского поселкового совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Посёлок городского типа Кочеток находится на правом берегу реки Северский Донец в месте впадения в неё реки Тетлега (правый приток);
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположен город Чугуев, 
выше по течению реки Тетлега на расстоянии в 6 км расположены сёла:
Зарожное и
Тетлега.

К посёлку примыкает большой лесной массив урочище Чугуево-Бабчанская Дача (дуб, ясень).

История 
 В окрестностях посёлка Кочеток были обнаружены поселения: неолитическое (IV тыс. до н. э.) и эпохи бронзы, скифского времени.
 1641 год — дата основания.
 Село входило в состав Чугуевского и Змиевского уездов Харьковской губернии.
 Советская власть установлена в январе 1918 года.
 С 1923 года — в составе Чугуевского района Харьковского округа.
 В 1929 году создан колхоз «Новая жизнь» (укр. «Нове́ життя́»).
 19 октября 1938 года селу был присвоен статус посёлок городского типа.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Кочетке были 1152 двора, православная церковь, лесопильня и сельсовет.
 282 жителя посёлка Кочеток принимали участие в Великой Отечественной войне, многие из них воевали в составе партизанских отрядов района; все участники войны награждены боевыми орденами и медалями СССР. 85 воинов не вернулись с войны. Немецкие оккупанты во время ВОВ расстреляли 308 жителей села.
 В 1962 году в Кочетке был открыт завод «Стройдеталь».
 В 1966 году население составило 3 200 человек; в селе были две школы, больница и семь библиотек.
 В 1973 году здесь действовали лесхоз и Чугуево-Бабчанский лесной техникум.
 В 1976 году в селе было 723 двора; население составляло 4016 человек.
 В январе 1989 года численность населения составляла , по данным переписи 2001 года — , на 1 января 2013 года — 3124 человека, в 2019 году — 3008, а в 2020 — 2 986 человек.
 При СССР в посёлке действовали пионерские лагеря "Орлёнок", "Полёт" завода Южкабель и "Факел" Чугуевского завода топливной аппаратуры.
 В 1993 году здесь действовали: Кочетокское поселковое отделение связи, Кочетокский поссовет, Мостострой, Межхозяйственное производственное объединение по механизации, автоматизации, ремонту и строительству (МПО МАРС), аптека, больница, биостанция, водопроводная станция, Дом культуры, детский сад, домоуправление, лесхоз Кочеток, лесхоззаг, Чугуево-Бабчанский лесотехникум, столовая, средняя школа, школа-интернат.

Название 
На украинском языке и на русском языке кочеток означает уменьшительно-ласкательное от петух — «петушок».

Экономика 
 СМУ-615 «Южспецстроя».
 ПМК-1 «Облмежколхоздорстроя».
 СПМК-7, специализирующееся на строительстве гидросооружений и дорог с твердым покрытием.
 Автоколонна треста «Южспецстрой».
 Молочно-товарная ферма, машинно-тракторные мастерские.
 Чугуево—Бабчанский лесхоззаг.
 Кочетокская водопроводная станция, подает Харькову 550—570 тыс. м³ воды в сутки.
 Чугуевский межхозяйственный завод стройматериалов.
 Детские оздоровительные лагеря «Орлёнок», «Полёт».

Транспорт 
Находится в 9 км от ж.д. станции Чугуев на линии Харьков — Купянск.

Через посёлок проходит автомобильная дорога .

Объекты социальной сферы 
 Детский сад
 Школа
 Общеобразовательная санаторная школа-интернат для детей с хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания.
 Чугуево-Бабчанский лесной колледж.
 Амбулатория.
 Кочетокский музей воды.

Достопримечательности 

 Братская могила советских воинов. Похоронено 146 воинов.
 Природа в Кочетке весьма живописна. Именно здесь Илья Репин написал ряд этюдов к своему «Крестному ходу».
 Музей воды в Кочетке — уникальный, созданный коллективом умельцев ПУВХ «Донец» (Кочетковская водопроводная станция), открыт в 1982 году. В 1987 году ему присвоено звание «народный». Сначала он именовался как музей боевой и трудовой славы водопроводной станции, а потом получил и статус Музей Воды. В нём более 2000 экспонатов. Главную роль в создании музея сыграл талантливый инженер Комаров Сергей Лукьянович. В музее можно получить ценную информацию про воду вообще, про историю Северского Донца, про строительство водопроводной станции в посёлке и т. д.

Религия 
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери. Постройка середины XIX века.

Личности 
 Корякин, Михаил Михайлович — оперный певец-бас, солист Мариинского театра.
 Лялин, Александр Иванович — кандидат с/х наук (2013), доцент (2015).
 Пятницкий, Сергей Сергеевич (02(15).03.1905—02.05.1971) — украинский лесовод-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук (1948), профессор (1949), заслуженный деятель науки УССР (1965).
 Куприна, Валентина Ивановна (род. 01.10.1934) — украинская певица (контральто, меццо-сопрано), стояла у истоков украинской эстрады.
 Сокол, Евгений Иванович — украинский учёный, профессор, доктор технических наук, ректор Национального Технического Университета «Харьковский политехнический институт».
 Сокол, Иван Мефодьевич, директор техникума и лесхозага. Кандидат с/х наук, заслуженный лесовод Украины.
 Соболев, Андрей Николаевич (политик), выпускник 1976 года. Известный поэт, автор-исполнитель, журналист. Кавалер Ордена Дружбы, сенатор — член Совета Федерации.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 История Городов и Сел. Кочеток.
 
 [bse.sci-lib.com/article065473.html Кочеток в БСЭ]
 Кочеток 

Посёлки городского типа Харьковской области